Nuno Álvares Pereira de Melo puede hacer referencia a:
 Nuno Álvares Pereira de Melo (f. 1597), noble portugués, III conde de Tentúgal, III marqués de Ferreira
 Nuno Álvares Pereira de Melo (1638-1727), noble portugués, I duque de Cadaval, IV marqués de Ferreira, V conde de Tentúgal y de Olivenza, señor de Melo
 Nuno Álvares Pereira de Melo (1662-1733), religioso católico portugués, obispo de Lamego
 Nuno Álvares Pereira de Melo (1741-1796), noble portugués, IV duque de Cadaval, VI marqués de Ferreira, VII conde de Tentúgal
 Nuno Álvares Pereira de Melo (1799-1838), noble y político portugués, VI duque de Cadaval, VIII marqués de Ferreira, IX conde de Tentúgal, Gran Cruz de la Orden de la Torre y Espada, Comandante de la Orden de Cristo, Caballero del Toisón de Oro, Gran Cruz de Isabel la Católica, Consejera de Estado, Par del Reino
 Nuno Álvares Pereira de Melo (1888-1925), noble portugués, IX duque de Cadaval, X marqués de Ferreira, XI conde de Tentúgal